Левенгаупт ( чи ) — шведське прізвище, що належало відомому шведському дворянському роду. Слово німецького походження, означає «левова голова».

 Адам Людвіг Левенгаупт (1659–1719) — шведський генерал, граф, королівський радник.
 Густаф Левенгаупт (1879–1962) — шведський граф, військовослужбовець та спортсмен; олімпійський чемпіон з кінного спорту.
 Густав Адольф Левенгаупт (1619–1656) — шведський граф і військовий діяч.

Шведські прізвища